La princesse Sofia de Suède, duchesse de Värmland, (en suédois : Sofia av Sverige, hertiginna av Värmland) née Sofia Kristina Hellqvist le  à Danderyd, est l'épouse du prince Carl Philip de Suède depuis le .

Biographie

Jeunesse et études 
Sofia Hellqvist a grandi à Älvdalen dans la région de Dalarna. Elle est la fille d'Erik Hellqvist et Marie Hellqvist (née Rotman), respectivement conseiller à l'agence suédoise pour l'emploi et responsable marketing dans l'industrie plastique. Le père de Sofia est né au Danemark et sa mère en Suède, à Älvdalen. Elle a deux sœurs, Lina, qui est coordinatrice de projet dans une organisation humanitaire, et Sara, qui est criminologue.

Sofia Hellqvist fut élève à l'école Montessori d'Älvdalen et a étudié plus tard dans une école d’arts à Vansbro Äventyr. Pendant ses temps libres, elle pratique la danse, joue du piano et aime assister à des pièces de théâtre.

Carrière professionnelle 
À 18 ans, elle déménage à Stockholm où elle commence à travailler comme serveuse et mannequin et à poser pour des photos glamour. À 20 ans, elle est élue Miss Slitz 2004 par le magazine Victoria Secret. Après cela, elle participe à l'émission de télé-réalité Paradise Hôtel en 2005.

Depuis 2010, elle passe du temps à Langa, en Afrique du Sud pour le projet Playground, un centre qui s'occupe des enfants abandonnés et maltraités. C'est un projet qu'elle et son amie Frida Vesterberg ont développé ensemble.

Relation avec Carl Philip 

En , la presse annonce que le mannequin est en couple avec le prince Carl Philip de Suède.

Mariage 

Le , la couronne suédoise annonce les fiançailles du couple. Pour cette future union, un monogramme du prince et de Sofia est créé, et dévoilé sur le site de la Cour, le . Le , les bans sont lus dans la chapelle royale de Stockholm. Le même jour, le tribunal annonce qu'après le mariage, Sofia Hellqvist sera titrée Son Altesse Royale, la Princesse Sofia de Suède, duchesse de Värmland.

Le mariage est célébré le  à Stockholm.

Descendance 
Le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont trois fils : 
 le prince Alexander Erik Hubertus Bertil, duc de Södermanland, né le  à Danderyd ;
 le prince Gabriel Carl Walther, duc de Dalécarlie, né le  à Danderyd ;
 le prince Julian Herbert Folke, duc de Halland, né le  à Danderyd.

Titulature 
  -  : Mademoiselle Sofia Kristina Hellqvist.
 Depuis le  : Son Altesse Royale, la princesse Sofia de Suède, duchesse de Värmland.

Ascendance

Références

Annexes

Liens externes 
 Sofia Hellqvist har vikt ut sig Expressen 13 janvier 2010

Article connexe 
 Famille royale de Suède

Princesse suédoise du XXe siècle
Princesse suédoise du XXIe siècle
Maison Bernadotte
Mannequin femme suédois
Dalécarlie
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Naissance en décembre 1984
Naissance à Täby